Moara peut désigner :

Toponyme

Burkina Faso 
 Moara, une commune située dans le département de Tansila de la province de Banwa ;
 Moara-Grand, un village du département et la commune rurale de Gassan, situé dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun ;
 Moara-Petit, un village du département et la commune rurale de Gassan, situé dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun.

Roumanie 
 Moara, une commune du județ de Suceava.

Voir aussi 
 moara, un objet magique originaire de la région Ouest et Sud-ouest de Madagascar, dont la fonction principale selon les croyances est de protéger son porteur des balles.